Guhe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guhe (socken i Kina, Guangxi), 
 Guhe (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar